Sapadnaja Liza (Westliche Liza) bezeichnet:

 Sapadnaja Liza (Fluss), einen Fluss in der Oblast Murmansk in Russland
 Sapadnaja Liza (Fjord), einen Fjord der Barentssee in Russland